Schalthebel steht für:

 bei Fahrzeuggetrieben zum Übersetzungswechsel der Wählhebel
 bei Fahrrädern der Fahrradschalthebel 
 ein Wählhebel zum Richtungswechsel beim Wendegetriebe
 ein Bedienelement zur Betätigung mancher elektrischer Schalter, speziell Kippschalter, siehe  Schalter (Elektrotechnik)

Siehe auch:

 Hebel – ein Überblick